Прво Светско првенство у атлетици за млађе јуниоре 1999. (У-18) одржано је у пољском граду Бидгошћу од 16 — 18. јула на стадиону Зђислава Кшишковјака.

Учествовала су 1.103 атлетичара (506 мушких и 597 женских) из 137 земаља. 

Такмичило се у 39 дисциплина (20 мушких и 19 женских (жене ниси имале трку са препрекама). Пошто је ово било прво првенство сви победници су поставили рекорде Светских првенстава за млађе јуниоре.

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља укупно

Табела успешности на Светском првенству  за млађе јуниоре 1999. 

Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, а последњи осми 1 бод.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати по дисциплинама на сајту ИААФ

светско првенство у атлетици за млађе јуниоре